Фа́стекс (фаст, пряжка-фаст, «трезубец») — полуавтоматическая застёжка для соединения тканевых лент, строп, ремней.

Название «фастекс» берёт начало от подразделения фирмы ITW (Illinois Tool Works) ITW Fastex.

Устройство 
Фастекс состоит из двух частей, крепящихся к концам строп или ремней. Первая имеет три зубца, от чего происходит прозвище фастекса «трезубец». Эти зубцы вставляются во вторую, гнездовую часть фастекса. Нагрузку на растяжение несут два боковых зубца, а средний, направляющий зубец, служит для жёсткости конструкции.

Две части крепятся к полотну стро́па с помощью петель-фиксаторов и простых петель. Петля-фиксатор жёстко фиксирует полотно в состоянии натяжения.

Скрепление частей происходит автоматически при их соединении и защёлкивании. Разъединение производится ручным зажатием боковых зубцов.

Применение 
Застёжки типа фастекс широко применяются в туристском снаряжении, в конструкции рюкзаков, палаток. Позволяют с лёгкостью пристёгивать и отстёгивать различные съёмные элементы. У рюкзаков это может быть клапан, поясной ремень, стяжки. У палаток фастексами иногда крепится внутренняя палатка к тенту.

Материалы 
Фастексы производятся из следующих материалов:

Застёжки